Мартіна Хінгіс і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Ріта Гранде /  Александра Фусаї

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 1998 Toshiba Classic Doubles Draw 
 WTA draw archive 

Southern California Open
Тур WTA 1998